Sungur steht für

 Sungur (Muğla), ein Dorf im türkischen Landkreis Muğla
 Sungur (Luftabwehrrakete), eine türkische Ein-Mann-Boden-Luft-Rakete

Sungur ist der Familienname folgender Personen:

 Zati Sungur (1898–1984), türkischer Illusionist